Martwa Woda – struga, dopływ Morza Bałtyckiego
 Martwa Woda – ramię boczne Regalicy
 Martwa woda – album zespołu Bajm

Zobacz też 
 Martwa Wisła
 martwa fala